Babbitt ist der Familienname folgender Personen:

 Art Babbitt (Arthur Harold Babitsky; 1907–1992), US-amerikanischer Animator
 Ashli Babbitt (1985–2021), US-amerikanische Verschwörungsanhängerin und Veteranin der US Air Force
 Benjamin T. Babbitt (1809–1889), US-amerikanischer Seifenfabrikant
 Bob Babbitt (1937–2012), US-amerikanischer Musiker
 Bruce Babbitt (* 1938), US-amerikanischer Politiker
 Clinton Babbitt (1831–1907), US-amerikanischer Politiker
 Dinah Babbitt (1923–2009), US-amerikanische Malerin und Holocaust-Überlebende
 Elijah Babbitt (1795–1887), US-amerikanischer Politiker
 Eugene Howard Babbitt (1859–1927), US-amerikanischer Germanist
 Frank Cole Babbitt (1867–1935), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 George T. Babbitt junior (* 1942), US-amerikanischer General der US-Luftwaffe
 Harry Babbitt (1913–2004), US-amerikanischer Sänger
 Irving Babbitt (1865–1933), US-amerikanischer Literaturkritiker
 Isaac Babbitt (1799–1862), US-amerikanischer Erfinder
 Luke Babbitt (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 Milton Babbitt (1916–2011), US-amerikanischer Komponist
 Natalie Babbitt (1932–2016), US-amerikanische Schriftstellerin und Kinderbuch-Illustratorin
 Tabitha Babbitt (1779–1853), US-amerikanische Werkzeugmacherin und Erfinderin 

Babbitt ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Babbitt (Minnesota)
 Babbitt (Nevada)
 Babbitt (New Jersey)
 Babbit Winter (Arizona)

Babbitt ist:
 ein Roman von Sinclair Lewis aus dem Jahr 1922, siehe Babbitt (Sinclair Lewis)
 eine aus dem Englischen stammende, meist nur im Feuilleton verwendete Bezeichnung für einen Spießbürger
 eine englische Sammelbezeichnung für Lagermetalle
 ein ehemaliger Zerstörer der US Navy, siehe USS Babbitt (DD-128)

Siehe auch: Babbit